Берьково — название населённых пунктов в России:

 Берьково — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Берьково — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.